Георгий Евсеевич Эристов (Эристов-Ксанский) (1769—1863) — князь, генерал от инфантерии, сенатор, участник Кавказских походов.

Родился в 1769 году. В гражданскую службу вступил в 1802 году с чином надворного советника, но уже в конце года был переведён в армию с переименованием в подполковники.

Служил в Кабардинском пехотном полку, принимал участие в походах против горцев.

В 1803 году Эристов был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 641 по кавалерскому списку Судравского и № 1543 по списку Григоровича — Степанова)

Продолжая службу на Кавказе, Эристов в 1807 году получил чин полковника, а 23 декабря 1812 года был произведён в генерал-майоры, командовал резервной гренадерской бригадой и занимал должность окружного начальника в Кахетии.

В 1826 году был произведён в генерал-лейтенанты и в 1827 году назначен командиром 21-й пехотной дивизии. В этом качестве он принимал участие в русско-персидской войне 1826—1828 годов.

 Александр Сергеевич Грибоедов в письме Ахвердовой .

В октябре 1827 года Эристовым без боя была занята крепость Тавриз, он был награждён орденом св. Александра Невского.

 Э. Бриммер.

В 1828—1829 годах Эристов сражался с турками на Кавказе.

В 1830 году Эристов оставил Кавказ и переехал в Москву, где 1 июля был назначен сенатором. 7 апреля 1846 года он был произведён в генералы от инфантерии. С 1847 года Эристов в Тифлисе председательствовал в сенатской комиссии для рассмотрения прав лиц на княжеское и дворянское достоинство по Грузии.

Среди прочих наград Эристов имел ордена св. Анны 2-й степени (1808 год), св. Владимира 3-й степени (1813 год), св. Анны 1-й степени (1822 год, алмазные знаки к этому ордену пожалованы в 1827 году), св. Владимира 2-й степени (1830 год), св. Андрея Первозванного (1859 год, в честь 90-летия).

Скончался Эристов 3 ноября 1863 года в городе Гори, там же и похоронен.

Семья 
В 1794 году Эристов женился на дочери последнего грузинского царя Георгия XII Гаяне, у них было две дочери — Кетеван (замужем за князем М. Ф. Орбелиани) и Мария (замужем за Г. Эристовым), и сын Захарий (1814—1850, погиб во время Кавказских походов в чине полковника).

Его брат Элизбар в состоял в свите князя Цицианова и в 1806 году был вместе с ним убит под Баку; другой брат — Торник.

Примечания

Источники 
 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Т. II. Л—Я. — , 2009.
 Гизетти А. Л. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий Кавказских войск. — Тифлис, 1901 на сайте Руниверс
 Гогитидзе М. Грузинский генералитет (1699—1921). — , 2001.
 Долгоруков П. Российская родословная книга. — Ч. 3. — , 1856 на сайте Руниверс
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — , 1869.

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники Русско-персидской войны 1826—1828
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники Кавказской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного
Кавалеры ордена Святого Александра Невского с алмазами
Кавалеры ордена Святого Владимира 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Георгий Евсеевич
Надворные советники
Сенаторы Российской империи
Похороненные в Гори